Тонгите били войнствен народ, населявал Коръсант преди много хилядолетия заедно с жели. След като били победени от хората и изгонени, те се заселили на Руун, където останали да живеят векове. Накрая под командването на Мандалор Първия те тръгнали на завоевателен поход. Скоро завоевателите попаднали на планета, населявана от колосални чудовища, наречени митозаври. След като ги изтребили, те построили своите градове в костите им, а черепът на митозавър станал техен символ. Планетата тонгите кръстили на своя военачалник, а самите те се нарекли мандалорианци. В крайна сметка расата на тонгите изчезнала, но много други видове, основно хора, приели техните убеждения и запазили техните кодекси на чест и любов към битките, както и името мандалорианци.

Междузвездни войни